Renana Jhabvala är en indisk socialarbetare baserad i Ahmedabad, som i decennier arbetat för förbättrade villkor och möjligheter för fattiga kvinnor och för personer i den informella ekonomin. 1990 fick hon motta Padma Shri-utmärkelsen från Indiens regering för detta arbete och engagemang.

Bibliografi

Böcker
 Basic Income : A Transformative Policy for India: Co-edited by Sarath Davala, Soumya Kapoor Mehta & Guy Standing, Bloomsbury Publication, 2015 
 The Idea of Work: Co-authored with Ela Bhatt, Indian Academy For Self Employed Women, 2012.
 Social Income and Insecurity: A Study in Gujarat: Co-authored with Guy Standing, Jeemol Unni, and Uma Rani. Routledge, 2010. 
 Empowering Women in an Insecure World: Joining SEWA Makes a Difference: Co-authored with Sapna Desai and Jignasa Dave. SEWA Academy, 2010.
 Membership-Based Organization of the Poor: Co-edited with Martha Chen, Ravi Kanbur and Carol Richards. Routledge, 2007. 
 Women, Work and Poverty: Co-authored by Martha Chen, Joann Vanek, Francie Lund, James Heinz, with Renana Jhabvala and Christine Bonner. UNIFEM, New York, 2005. 
 Informal Economy Centrestage: New Structures of Employment: Co-edited with  Ratna M. Sudarshan and Jeemol Unni. Sage Publications, New Delhi, 2003. 
 The Unorganised Sector: Work Security and Social Protection: Co-edited with R.K.A. Subrahmanya. Sage Publications, New Delhi, 2000. 
 Speaking Out: Women's Economic Empowerment in South Asia: Co-edited with Martha Chen and Marilyn Carr. IT Publications, 1996.

Utvalda artiklar 
 "Basic Income should have maximum inclusion",  Governance Now, February 2017.
 "There Are No Brick-and-Mortar Banks in a Radius of Even Ten Kilometers: Renana Jhabvala on Demonetisation and the Rural Economy",  The Caravan, November 2016
 "India's time for unconditional cash transfers – we need to move towards a basic income regime, but cautiously, so that the vulnerable population does not suffer" in The Financial Express, May 2016
 "Cash gets stuck in that last mile – Banks need to focus on getting the banking correspondent model right" in The Financial Express, December 2015
 "Column: Empowering women through cash transfers – Unconditional cash transfers could transform the lives of women and make them more assertive" (with Dr. Guy Standing) in The Financial Express, May 2015
 "No conditions apply" in The Indian Express, December 2014
 "Let's use CSR to strengthen people's sector" in Governance Now, May 2014
 "The unaccounted" in The Indian Express, 2014
 "Women Home-Based Workers Creating Ties Across South Asian Countries: Experience of SEWA and Homenet" (with Donna Doane) in SAARC Journal on Human Resource Development, Vol. 7, No. 1, December 2011.
 "Clogged Pipes and Bureaucratic Blinkers" (with Guy Standing) in Economic and Political Weekly, Vol. XLV, Nos. 26  & 27, 2010.
 "Social Protection for Women Workers in the Informal Economy" (with Shalini Sinha) in Comparative Labour Law & Policy Journal, Vol. 27, No. 2, Winter 2006.
 "The Idea of Work" (with Ela Bhatt) in Economic and Political Weekly, Vol. XXXIX, No. 48, 2004.
 "Indian Women Use Video to Spark Collective Action" in Communication for Change, 2003.
 "New Forms of Workers' Organisations: Towards A System of Representation and Voice" in The Indian Journal of Labour Economics, Vol. 46, No. 2, April–June 2003.
 "Liberalisation and the Woman Worker" (with Shalini Sinha) in Economic and Political Weekly, 25 May 2002.
 "Humanitarian Trade Unionist: Jhabvala's Pioneering Efforts for Workers' Rights" in Manushi, Issue 127, November–December 2001.
 "In the Wake of a Quake: SEWA's Relief Efforts in Kutch" in Manushi, Issue 122.
 "Social Security for Women Workers in the Unorganised Sector," (with Shalini Sinha) in The Indian Journal of Labour Economics, October–December 2001 (Conference Issue).
 "Liberalisation and Women" in Seminar, Special Issue on Footloose Labour, November 2000.
 "Roles and Perceptions" in Seminar, Special Issue on Street Vendors, July 2000.
 "Minimum Wages Based on Workers' Needs" in Economic and Political Weekly, Vol. 33, No. 10, 1998.
 "Social Security for the Unorganised Sector" in Economic and Political Weekly, Vol. XXXIII, No. 22, May 1998.
 "A Case Study of Interventions in the Labour Market in Gender, Employment and Health", National Council of Applied Economic Research Publication, 1998.
 "Policies Affecting the Unorganised Sector: Lesson from the SEWA Experience" in Margin, Vol. 30, No.1, NCAER Publication, October–December 1997.
 "Women in the People's Sector: Experiences of SEWA" in Social Welfare, Vol. 44, No. 5-6, August–September 1997.
 "Wages for Unorganised Labour" in Seminar, April 1997.
 "Out of the Shadows: Home-based Workers Organise for International Recognition" (with Jane Tate) in SEEDS, No. 18, 1996.
 "India Can Take the Lead" in Labour File, Vol. 2, No. 4, Centre for Communications, New Delhi, April 1996.
 "Invisible Workers Reach International Heights", Economic and Political Weekly, 9 December 1995.
 "Ahmedabad 2001: Planning for the Poor—A Focus on Self employed Women", by Renana Jhabvala and Usha Jumani, reprint from Nagarlok, Vol. XX, No.4, October–December 1988.
 "Claiming What Is Theirs: Struggle of Vegetable Vendors in Ahmedabad", Manushi, Issue 32, January–February 1986.
 "From the Mills to the Streets: A Study of Retrenchment of Women from the Ahmedabad Textile Mills", Manushi, Issue 26, 1985.
 "Neither A Complete Success Nor A Complete Failure: SEWA Organises "Bidi" Workers", Manushi, Issue 22, May–June 1984.

Referenser

Externa länkar 
 Self Employed Women's Association (SEWA)
 SEWA Bank
 SEWA Bharat
 Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)
 Law for Social Security of Unorganised Workers
 National Policy for Street Vendors
 Mahila Housing SEWA Trust

Kvinnor
Levande personer